Municipio de Champion puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Champion (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Champion (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Champion (condado de Wilkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wilkin.
 Municipio de Champion (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Champion (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.